Die Bezirksliga Neubrandenburg 1986/87 war die 35. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Neubrandenburg durchgeführten Bezirksliga Neubrandenburg. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Neubrandenburg und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Motor Süd Neubrandenburg sicherte sich mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Vorwärts Fünfeichen ihren ersten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. In dieser belegten die Neubrandenburger in der Staffel 2 den fünften Rang und verblieben in der Bezirksliga.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stieg nach vier Spielzeiten die BSG Union Wesenberg, sowie die beiden Vorjahresaufsteiger BSG Traktor Jürgenstorf und BSG Traktor Brüssow ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen die drei Staffelsieger der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. Neben der BSG Traktor Spantekow (Staffel 1) nach 1964, gelang dies den beiden Vorjahresabsteigern Einheit Strasburg (Staffel 2) und Fortschritt Malchow (Staffel 3).



Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 35.090 Zuschauer (ø 146 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 970 ASG Vorwärts Drögeheide – BSG Nord Torgelow (4. Spieltag)

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1986
Fußballsaison 1986/87